NMN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nomane (Papua Nuova Guinea)
 nmn – codice ISO 639-3 della lingua !xóõ